China War Medal (1842)
 Second China War Medal (1861)
 China War Medal (1900)